Sirk steht für:

 Sirk, Gemeinde in der Slowakei
 einen männlichen Vornamen, der ursprünglich aus dem Finnischen kommt, siehe Sirk (Vorname)

Sirk ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob I. von Sirk (auch von Sierck), Kurfürst und Erzbischof von Trier (1439–1456)
 Albert Sirk (1887–1947), österreich-ungarischer, eigentlich jugoslawischer (slowenischer) Maler, Grafiker und Illustrator
 Artur Sirk (1900–1937), estnischer Politiker und Militär
 Douglas Sirk (1897–1987), Bühnen- und Filmregisseur
 Hugo Sirk (1881–1959), Mathematiker und Esperantist
 Lea Sirk (* 1989), slowenische Sängerin
 Rauno Sirk (* 1975), estnischer Brigadegeneral